Everniastrum — рід грибів родини Parmeliaceae. Назва вперше опублікована 1986 року.

Класифікація 
До роду Everniastrum відносять 45 видів:

Примітки

Джерела 
 Sipman, H. 1986. Notes on the genus Everniastrum (Parmeliaceae). Mycotaxon. 26:235-251 — P.237.

Роди грибів
Пармелієві